Mati peut désigner :
 Máti, une ville de Grèce ;
 Mati, une ville des Philippines ;
 Matî l'Ohê, une cérémonie burlesque en Belgique ;
 Di Kota Mati, un album de musique indonésien ;
 le nom du Banian du Pacifique aux Samoa ;

Mati est le prénom de :
 Djamel Mati, un romancier algérien ;
 Mati Diop (née en 1982), une actrice et réalisatrice française ;
 Mati Klarwein (1932 - 2002), un illustrateur et peintre allemand.